Osoby o nazwisku Cienciała

 Adam Cienciała (1850–1933) – polski rolnik i działacz społeczny.
 Anna Cienciała (1929–2014) – amerykańska historyk polskiego pochodzenia
 Bruno Cienciała (1882–1972) – polski inżynier leśnik i właściciel dóbr
 Jerzy Cienciała – ujednoznacznienie
 Ludwik Cienciała (1922–1984) – polski autor tekstów gwarowych i gawędziarz
 Sławomir Cienciała (ur. 1983) – polski piłkarz na pozycji obrońcy